Губин може бити:

 Губин (Ливно), насеље у Босни и Херцеговини, у Федерацији Босне и Херцеговине, у граду Ливну
 Губин (Пољска), град у Пољској